linea S9 della rete celere di Basilea
Linea S9 della S-Bahn di Berlino
 linea S9 della rete celere di Berna
 linea S9 della rete celere di Lucerna
 linea S9 del servizio ferroviario suburbano di Milano
 linea S9 del servizio ferroviario suburbano di Praga
 linea S9 della S-Bahn Reno-Meno
 linea S9 della S-Bahn Reno-Ruhr
 linea S9 della rete celere di Zurigo